Skupina F je jednou z šesti skupin Mistrovství Evropy ve fotbale 2020. Do skupiny F hrané v Budapešti a Mnichově byly nalosovány týmy Německa, Francie, Portugalska a Maďarska. Jelikož skupina obsahuje tři z největších kandidátů na vítězství v celém turnaji, bývá označována za „skupinu smrti“.

Týmy

Tabulka

Zápasy

Maďarsko – Portugalsko

Francie – Německo

Maďarsko – Francie

Portugalsko – Německo

Portugalsko – Francie

Německo – Maďarsko

Odkazy

Reference 

Mistrovství Evropy ve fotbale 2020